Wanker ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Wanker (* 1965), österreichischer Biotechnologe
 Ferdinand Geminian Wanker (1758–1824), deutscher Theologe und designierter Erzbischof von Freiburg
 Michael Wanker (* 1976), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 eigentlicher Name von Thomas Wander (* 1973), Filmkomponist aus Österreich in den USA

Siehe auch: